Pobjede Red Bulla u Formuli 1 su pobjede momčadi Red Bull Racing u Formuli 1 od 2005. do danas. Od 2005. do 2008. David Coulthard i Mark Webber su osvojili tri postolja, a Sebastian Vettel je 19. travnja 2009. na Velikoj nagradi Kine osvojio prvu pobjedu za momčad. Vettel je s 39 pobjeda najuspješniji vozač Red Bulla, a slijede ga Max Verstappen s 10 pobjeda, Webber s 9 pobjeda, te Daniel Ricciardo sa 7 pobjeda.

Pobjede

Vanjske poveznice
 Red Bull - F1 Stats

Formula 1